Zdarsky ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Zdarsky (1876–1932), österreichischer Paläontologe
 Annemarie Zdarsky (1928–2021), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Mathias Zdarsky (1856–1940), österreichischer Skirennläufer und Künstler

Siehe auch:
 Žďárský von Žďár, böhmisches Adelsgeschlecht
 Mount Zdarsky, Berg im Grahamland, Antarktika
 Starski